«Кировец» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

История 
Основан в 1899 году как «Екатерингофский кружок любителей спорта». С 1 июля 1911 под названием «Путиловский кружок спортсменов-любителей» («Путиловский») представляет Кировский завод (до 1922 — Путиловский завод, 1922—1934 — завод «Красный путиловец», ныне — ОАО «Кировский завод»). В 1914 году вступил в Санкт-Петербургскую футбол-лигу.

Выступал в первенстве СССР до 1947 года. В 1941 лучшие игроки из команды «Авангард» (Ленинград), базировавшейся на Кировском заводе, были переведены в сборную профсоюзов, созданную на базе команды «Зенит» (Ленинград).

В 1989 году был возрожден под названием «Кировец» и заявился во Вторую лигу. Команду доверили ленинградскому специалисту Александру Федорову. В 1990 году команда шла в группе лидеров второй низшей лиги, но во втором круге финансовое положение стало весьма шатким, и команда завершила сезон в середине таблицы. Городская команда выступала в чемпионате города (в 1989 году заняла 1-е место, в 1990 — 2-е).

На следующий год Кировский завод уже не мог содержать команду. «Кировец» стал хозрасчетным клубом, а его куратором оказался председатель Кировского райсовета народных депутатов Виталий Мутко. Был найден спонсор — фирма «Космос». Однако гендиректор фирмы Юрий Гапчук по несколько месяцев находился в США, мало обращая внимания на команду.

В середине августа 1993 «Космос» под руководством тренера-общественника Михаила Береговского прекратил своё существование.

Городская команда продолжила играть в чемпионате Санкт-Петербурга, в 1994 году заняла последнее 12-е место. В 1995—1998 годах в чемпионате города играла команда «Кировец-Надежда».

С 1999 — команда СДЮСШОР по футболу Кировского района «Кировец» выступает в чемпионате Санкт-Петербурга среди ДЮСШ.

Команда выступала на стадионах им. Ленина (ныне — «Петровский»), «Кировец», «Корабел», запасное поле стадиона им. Кирова, ДСИ «Зенит».

В 1999 году в зоне «Северо-Запад» Первенства КФК выступала команда, в первом круге носившая название «Кировец-Алые паруса» (в начале 1999 года называлась «Кировец», со второго круга и в дальнейшем — «Алые паруса»).

В последующее время в молодёжном первенстве Санкт-Петербурга стала выступать команда СДЮСШОР «Кировец-Адмиралтеец», образованная в результате слияния команды СДЮСШОР Адмиралтейского и Кировского заводов.

В 2022 году в первенстве Санкт-Петербурга U-21 в 1 лиге есть команды «Кировец-ГУТИД» и «Адмиралтеец», в первой лиге чемпионата Санкт-Петербурга среди мужских команд — команда «Кировец-ГУТИД» (команды «Кировец-ГУТИД» — команды футбольного клуба «Кировец-Восхождение» центра футбольной подготовки «Восхождение» при стадионе «Кировец»).

Названия 
 1899—1911 — «Екатерингофский кружок любителей спорта»
 1911—1923 — «Путиловский»
 1924 — «Московско-Нарвский район»
 1925—1934 — «Красный путиловец»
 1935—1938 — «Кировский завод»
 1939—1940 — «Авангард» (Кировский завод)
 1941—1946 — «Кировский завод»
 1947—1948 — «Дзержинец»
 1949—1961 — «Кировский завод» (в 1955 году в Кубке СССР — «Авангард»)
 1962—1991 — «Кировец»
 1992—1993 — «Космос-Кировец»
 1993 — «Космос» (снялся с первенства в начале сентября 1993)
 команды после 1993 года
 1994 — «Кировец» (городская)
 1995—1997 — «Кировец-Надежда»
 1999 — «Кировец-Алые паруса»
 1999—2007 — «Алые паруса»

Выступления команды в турнирах

Российская империя (1914—1917)

РСФСР (1918—1922)

СССР (1923—1991)

Россия (с 1992)

Известные игроки 

 Борис Левин-Коган
 Сергей Веденеев
 Александр Хапсалис
 Алексей Наумов
 Владимир Кулик
 Роман Березовский

Тренеры 
 Александр Федоров
 Сергей Веденеев (играющий тренер)
 Юрий Руднев
 Лев Бурчалкин

Примечания

Ссылки 
 Статистика на www.klisf.info
 Уж сколько их упало в эту бездну…
 Профиль клуба на footballfacts
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Современная версия истории ФК «Кировец». См. сайт общественной спортивной организации Санкт-Петербурга и газета «Пенальти» (с. 1 и 3).

Футбольные клубы Санкт-Петербурга
Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
Появились в 1899 году в России